

Geografia 
 Francia
 Mauves – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Mauves-sur-Huisne – comune nella regione della Normandia
 Mauves-sur-Loire – comune nella regione dei Paesi della Loira